Postojna (jaskinia)
 Postojna (miasto)
 Gmina Postojna
 Port lotniczy Postojna